Межрегиональное объединение «Центр» — организация, проводившая соревнования среди любительских футбольных клубов, в том числе в третьем и четвёртом дивизионах. В состав входили клубы Москвы и Московской области.

С 1996 года включала в себя зоны: «Москва» (Московская федерация футбола), «Подмосковье» / «Московская область» (Федерация футбола Московской области) Президентом МРО «Центр» являлся Игорь Ефремов. В 2002—2005 годах название — РО «Центр». С 2006 года соревнования в зонах «Москва» и «Подмосковье» («Московская область») проводят соответствующие федерации футбола.

Победители зон «Москва» и «Подмосковье» / «Московская область» III дивизиона (Первенства России среди КФК/ЛФК)

 «Москва»
 1996 — Фили
 1997 — Москабельмет
 1998 — Спартак-Чукотка
 1999 — Москабельмет
 2000 — Торпедо-ЗИЛ (молодёжная)
 2001 — Мострансгаз (Селятино) (победитель всей зоны)
 2002 — Носороги (Володарский) (победитель всей зоны)
 2003 — Торпедо-РГ
 2004 — Пресня
 2005 — Зеленоград
 2006 — Алмаз
 2007 — МВД России
 Группа А — Спартак-Авто
 Группа Б — МВД России
 2008
 Группа А — Спартак-Авто
 Группа Б — Корстон
 2009
 Группа А — Торпедо
 Группа Б — Столица-2
 2010
 Группа А — КАИТ-Спорт
 Группа Б — ДЮСШ-75
 2011/12
 Дивизион А — Приалит (Реутов)
 Дивизион Б — Ю. М. — Буревестник
2012/13
 Зеленоград
2013
 Зеленоград
2014
 Зеленоград
2015
 Зеленоград
 2016
 Троицк (Троицк, Москва)
 2017
 Росич
 2018
 Росич
 2019
 Росич
 2020
 Росич

 «Подмосковье» / «Московская область»
 1996 — Химки (Химки)
 1997 — Гигант (Воскресенск)
 1998 — Красная горка-Витязь (Подольск)
 1999 — ФК Краснознаменск-Селятино
 2000
 Группа А — Витязь (Подольск)
 Группа Б — ДЮСШ Химки
 2001 — ФК Реутов (Реутов)
 2002 — Алла-Л (Лобня)
 2003 — Алла-Л (Лобня) (победитель всей зоны)
 2004 — Локомотив-МостОтряд № 99 (Серпухов)
 2005
 Группа А — Фортуна (Мытищи)
 Группа Б — ФК Дмитров (Дмитров)
 2006
 Группа А — Знамя Труда (Орехово-Зуево)
 Группа Б — Титан (Клин)
 2007
 Группа А — ФК Истра (Истра)
 Группа Б — Сенеж (Солнечногорск)
 2008
 Группа А — Авангард (Подольск)
 Группа Б — Олимп (Фрязино)
 2009
 Группа А — Подолье (Подольский район)
 Группа Б — ФК Мытищи (Мытищи)
 2010
 Группа А — Подолье (Подольский район)
 Группа Б — Ока (Белоомут)
 2011/2012
 Группа А — ФСК Долгопрудный (Долгопрудный)
 Группа Б — Знамя (Ногинск)
 2012
 Группа А — ФК Коломна (Коломна)
 Группа Б — ФК Поварово (Солнечногорский район)
 2013
 Группа А — Олимпик (Мытищи)
 Группа Б — Чайка (Юбилейный)
 2014
 Группа А — Титан (Клин)
 Группа Б — Чайка (Юбилейный)
 2015
 Группа А — ФК Люберцы (Люберецкий район)
 Группа Б — ФК Одинцово (Одинцовский район)
 2016
 Группа А — Олимпик (Мытищи)
 Группа Б — ФК Сергиев Посад (Сергиев Посад)
 2017
 Группа А — Квант (Обнинск)
 Группа Б — Легион (Ивантеевка)
 2018
 Группа А — Люберцы
 Группа Б — Олимп (Москва)
 2019
 Лига А — Олимп-2 (Химки)
 Лига Б — СШ Дубна (Дубна)
 2020
 Группа А — Легион (Ивантеевка)
 Группа Б — Зоркий-2 (Красногорск)

См. также 
 Третий дивизион России по футболу (Московская область)
 Чемпионат Москвы по футболу

Ссылки 
 Общественная организация «Федерация футбола Московской области» (ФФМО)
 Московская Федерация футбола (МФФ)
 Сайт статитистики МФФ
 На сайте playball.ru 
 Страница ФФМО goalstream.org
 Страница МФФ на сайте официального партнера goalstream.org

ЛФЛ